Појам Авогадро може да се односи на:
 Амедео Авогадро,
 Авогадро (Бјела)
 Авогадро (Мачерата)
 Авогадро (Венеција)